Andreas Virginius ist der Name folgender Personen:

* Andreas Virginius (Bischof) (1596–1664), deutschbaltischer Theologe und Geistlicher, Bischof von Estland
 Andreas Virginius (Theologe) (1640–1701), deutschbaltischer Theologe und Bibelübersetzer